Jogarzo puede referirse a:
El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
El nombre común de la planta Cistus populifolius.
El nombre común de la planta '''Cistus crispus.